KMX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto King Khalid Air Base, Khamis Mushayat, Arabia Saudita